Лаверан, Шарль Луи Альфонс — французский физиолог.
 Лаверан — небольшой ударный кратер в области южного полюса на обратной стороне Луны.